Konaté oder Konate ist der Familienname folgender Personen:

 Abdoulaye Konaté (* 1953), malischer Künstler
 Amara Konaté (* 1992), malischer Fußballspieler
 Anne Konaté (* 1950), burkinische Politikerin und Diplomatin
 Ben Konaté (* 1986), äquatorialguineischer Fußballspieler
 Brahim Konaté (* 1996), französischer Fußballspieler
 Cheick Konaté, senegalesischer Fußballspieler
 Cheick Oumar Konaté (* 2004), malischer Fußballspieler
 Erwan Konaté (* 2003), französischer Leichtathlet
 Famoudou Konaté (* 1940), guineischer Djembéspieler
 Ibrahima Konaté (* 1999), französischer Fußballspieler

 Losséni Konaté (* 1972), ivorischer Fußballspieler

 Moussa Konaté (* 1993), senegalesischer Fußballspieler
 Moussa Konaté (Schriftsteller), malischer Schriftsteller (1951–2013)
 Pa Konate (* 1994), schwedischer Fußballspieler
 Sékouba Konaté (* 1964), guineischer Brigadegeneral
 Souleymane Konaté (* 1989), malischer Fußballspieler
 Tiémoko Konaté (* 1990), ivorischer Fußballspieler
 Tiéoulé Konaté (1933–1995), malischer Politiker